

Мокрецово — присілок, Вавозький район, Удмуртія
 Мокрецово — присілок, Нікольський район, Вологодська область